Příjmení Culkin nosí více významných osobností:

 Francis D. Culkin (1874–1943) – americký politik
 Kieran Culkin (* 1982) – americký herec
 Macaulay Culkin (* 1980) – americký herec

Externí odkazy